Lycée Jean-Rostand peut désigner :
 Lycée Jean-Rostand, à Chantilly ;
 Lycée Jean-Rostand, à Mantes-la-Jolie ;
 Lycée Jean-Rostand, à Roubaix ;
 Lycée Jean-Rostand, à Villepinte ;
 Lycée Jean-Rostand, à Strasbourg.